

Patronymes 
Saveliev (masculin ; ) ou Savelieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Elena Savelieva (née en 1984), boxeuse russe
 Ilia Saveliev (1972-), joueur soviétique puis russe de volley-ball 
 Larissa Saveliev (née en 1969), danseuse russe
 Lioudmila Savelieva (née en 1942), actrice soviétique puis russe
 Oleg Savelyev (né en 1964), économiste et politicien russe
 Sergueï Saveliev (1989-), lanceur d'alerte biélorusse
 Sergueï Viatcheslavovitch Saveliev (1959-), scientifique russe, évolutionniste et paléoneurologue
 Sergueï Saveliev (1948-2005), fondeur soviétique
 Tatiana Savelieva (née en 1947), nageuse soviétique
 Vladimir Saveliev (né en 1937), acteur soviétique puis russe

Patronyme russe